Гастон де Фуа (;  — , Либурн) — старший сын Элеоноры Наваррской и Гастона IV де Фуа, предполагаемый наследник Наварры.

После смерти Карлоса Вианского получил его титул, будучи наследником своей матери Элеоноры, надеявшейся рано или поздно стать королевой. В 1462 году получил от отца титул виконта де Кастельбон. Хуан II Арагонский, недовольный стремлением дочери к самостоятельному правлению в Наварре, пытался использовать амбиции юного принца так же, как в своё время использовал алчность и жажду власти его родителей для того, чтобы избавиться от своих старших детей от первого брака — Карлоса и Бланки. Теперь он попытался вызвать распрю между младшей дочерью и внуком, указом от 8.11.1467 передав Гастону наместничество в Наварре, но это распоряжение ни к чему не привело, так как принц не появился в королевстве, хотя грамонцы и обещали ему поддержку.

Тем не менее, отношения Гастона с отцом становились все хуже, чему в немалой степени способствовали интриги Людовика XI. Принц Вианский заявлял, что отец выделяет ему слишком мало средств, а потому он не может вести при дворе образ жизни, достойный его положения.

Гастон нашел союзника в лице Жана V д’Арманьяка, известного мятежника против французской короны. Воспользовавшись отъездом Гастона IV в Наварру, эти двое похитили из замка Наварранкс его дочь Жанну де Фуа и перевезли её в Лектур, где Жан V женился на ней в августе 1469. Людовик XI опасался брачного союза между столь могущественными домами.

Затем уже Людовик пытался использовать Гастона против его отца, предлагая принцу наместничество в Наварре. Принц Вианский перебрался ко двору герцога Гиеньского, где вместе с зятем участвовал в рыцарских забавах. Турнир, состоявшийся в октябре 1470 в Либурне, оказался для Гастона роковым. 18 октября в поединке с шевалье Луи де Монбероном принц получил удар копьем, пробившим панцирь, и 23 ноября умер от раны.

Семья 
Жена (7 марта 1461 года): Мадлен Французская (1443—1495), дочь Карла VII и Марии Анжуйской

Дети:

 Франциск Феб
 Екатерина де Фуа

Примечания

Литература 
 Jean de Jaurgain. Les Beaumont-Navarre // Revue Internationale des Études Basques — 3 Année — № 5 et 6. — , 1909.
 Henri Courteault. Gaston IV, comte de Foix, vicomte souverain de Béarn, prince de Navarre, 1423—1472. — Toulouse, 1895.

Дом Фуа-Грайи
Инфанты Наварры
Наследники, не вступившие на престол
Погибшие на рыцарском турнире
Вианские принцы